

Мокра — село в повіті Вирумаа

Мокра — село у Рибницькому районі.

Мокра — село в гміні Любсько Жарського повіту Любуського воєводства
 Мокра — село в гміні Скерневіце Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Мокра — село в гміні Біла Прудницького повіту Опольського воєводства
 Мокра — село в гміні Розьвениця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Мокра — село в гміні Медзьно Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Мокра — село в гміні Стомпоркув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Мокра — частина міста Вроцлав в Нижньосілезькому воєводстві
 Мокра — частина села Мстув у гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Мокра — частина села Янковичі (Янковіце) в гміні Хлопиці Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Мокра — лісова осада в гміні Скерневіце Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Мокра — лісова осада в гміні Казімеж-Біскупі Конінського повіту Великопольського воєводства

Мокра — присілок, Сухолозький міський округ, Свердловська область

Села:
 Мокра — село в Перечинському районі Закарпатської області.
Річки:
 Мокра — річка в Солом'янському районі міста Києва, права притока Либеді.
 Мокра — річка в Києво-Святошинському районі Київської області, ліва притока Бучі.